Es gibt zwei Bahnstrecken Köln–Koblenz:

 die Linke Rheinstrecke und
 die Rechte Rheinstrecke.